Зојамиче има више значења:

 Зојамиче (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зојамиче (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику